Freudenberg peut désigner :

Lieux

Freudenberg en Moselle
 Freudenberg (Andrézieux-Bouthéon)

Freudenberg, ville de l'arrondissement de Main-Tauber, Bade-Wurtemberg
 Freudenberg, commune de l'arrondissement d'Amberg-Sulzbach, Bavière
 Freudenberg, ville de l'arrondissement de Siegen-Wittgenstein, Rhénanie-du-Nord-Westphalie
 Beiersdorf-Freudenberg, Märkisch-Oderland, Brandenbourg
 Freudenberg (Radevormwald), quartier de Radevormwald
 un quartier de Garz/Rügen
 un quartier de Ribnitz-Damgarten
 un quartier de Wuppertal
 un quartier de Wiesbaden-Dotzheim

Divers 
 Freudenberg, un conglomérat allemand basé à Weinheim.

Voir aussi 
 

Homonymie de toponyme